A Flash Flood of Colour — альбом англійської групи Enter Shikari.
 Adobe Flash — мультимедійна та програмна платформа.
 Adobe Flash Media Server — сервер даних та медіа.
 CompactFlash — формат флеш-пам'яті.
 Flash Gordon — музичний альбом гурту Queen.
 Flash Light — пісня гурту Parliament.
 Flash Video — формат файлів.
 Grandmaster Flash and the Furious Five — американський хіп-хоп гурт.
 M202 FLASH — американський реактивний вогнемет.
 Shockwave Flash — відео формат для мультимедіа, векторної графіки та ActionScript.

Див. також 
 Флеш (значення)
 Флеш Гордон (значення)
 Флаш (значення)